Thomas Osborne (1. książę Leeds)
 Thomas Osborne (4. książę Leeds)
 Thomas Osborne (bokser)